Miami River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Miami River (Florida)
 Miami River (New York)
 Miami River (Oregon)
 Miami River, früherer Name des Maumee River, Ohio
 Great Miami River, Ohio
 Little Miami River, Ohio